Международный аэропорт Кортрейк-Вевелгем () — аэропорт, расположенный в 4 километрах от Кортрейка. Аэропорт имеет статус международного и обладает всей необходимой инфраструктурой (пункт таможенного и паспортного контроля). Регулярные рейсы из аэропорта не выполняются, он используется деловой и спортивной авиацией (чартерная авиация, авиатакси).

История 

Военное лётное поле на месте нынешнего аэропорта было обустроено немецкой армией во время оккупации Бельгии во время Первой мировой войны в 1916 году. Между мировыми войнами оно стало авиабазой Бельгийских ВВС, с 1924 года здесь базировалась военная лётная школа. Во время Второй мировой войны авиабаза использовалась Люфтваффе, на завершающем этапе войны (между освобождением Бельгии и концом войны) здесь базировалась Королевские военно-воздушные силы Великобритании. После окончания войны авиабаза вновь стала использоваться бельгийскими ВВС. Военное использование аэродрома прекратилось в 1962 году, после чего он был переоборудован в региональный гражданский аэропорт. 

В 2016 году авиакомпания Luxaviation Belgium открыла новый ангар для обслуживания и хранения самолетов в аэропорту Кортрейк-Вевелгем.

В 2019 году подходило к завершению строительство новой рулёжной дорожки на северной стороне. Рулёжная дорожка с южной стороны должна быть построена к лету 2020 года.

В 2020 году в аэропорту начали переход к использованию цифровых вышек, где наблюдение за самолётами ведётся с помощью камер.

Статистика 
Показатели аэропорта:

Инциденты 
27 августа 2019 года рядом с впп аэропорта разбился Morane-Saulnier MS-893 (OO-VON). Пилот погиб.

Музей 
В аэропорту расположен музей, посвященный истории авиации. Музей занимает помещения немецкого госпитального бункера Второй мировой войны. Музей организован некоммерческой организацией «Фламандское авиационное общество» ().

Примечания 

Аэропорты Бельгии